«Сталинград» — немецкий кинофильм режиссёра Йозефа Фильсмайера. В прокате с 21 января 1993 года.

Сюжет 
Группа немецких солдат наслаждается отпуском в Италии после успешных боевых действий в Северной Африке. Вскоре их назначают в 6-ю армию Паулюса и перебрасывают в Сталинград. Среди солдат — унтер-офицер Роледер, обер-ефрейтор Райзер и их командир — лейтенант фон Вицланд.

Взвод фон Вицланда попадает под командование гауптмана Мюска, который ведёт свою роту в атаку на советские позиции в районе завода в Сталинграде. В тяжёлом бою немецким подразделениям с тяжёлыми потерями удаётся занять здание завода, однако они оказываются в окружении советских войск.

8 ноября 1942 года. В попытке спасти раненых и вынести тела убитых с поля боя фон Вицланд предлагает временное перемирие, однако Эдгар Эмигольц стреляет из автомата по советским солдатам. На следующий день они атакуют немцев, держащих оборону. Лишённые связи, несколько человек, включая фон Вицланда и Райзера, уходят через канализацию. Фон Вицланд позже берёт в плен русскую женщину Ирину, которой, однако, удаётся сбежать. Эмигольц получает ранение, и остальные тащат его в полевой госпиталь, но, несмотря на усилия врачей, он умирает. Затем фон Вицланда и Райзера арестовывает гауптман Халлер, с которым у фон Вицланда ранее были разногласия по поводу обращения с советскими военнопленными. Солдаты попадают в штрафной батальон, где успевают прослужить четыре недели. В это же время советские войска проводят операцию «Уран» и окружают 6-ю армию в пределах Сталинграда.

После выигранного боя против танкового и пехотного советского подразделения осуждённые возвращаются в свой батальон и получают награды от командования. Однако боевой настрой у немецких солдат падает всё сильнее, особенно после того, как Халлер им приказал расстрелять группу безоружных мирных жителей, обвиняемых в партизанской деятельности. Райзер предлагает сымитировать ранения и покинуть Сталинград на борту медицинского самолёта. Им удаётся добраться до аэродрома Питомник, но самолёт улетает без них.

Солдаты вынуждены вернуться на свой пост, где они находят Мюска, страдающего от «окопной стопы». Им достаётся одна из сброшенных с воздуха посылок с припасами, но вышедший на них гауптман Халлер обвиняет их в её разграблении, и они тяжело ранят его, однако и он успевает выстрелить и убивает Геге Мюллера. Далее, Халлер пытается «договориться» с фон Вицландом, говоря, что если они помогут ему, то он готов «забыть все прошлые разногласия», но Отто добивает его выстрелом из пистолета. После чего солдаты обнаруживают погреб с припасами, о котором ранее говорил гауптман. Там же они находят связанную Ирину, которую немцы поймали и изнасиловали. Фон Вицланд запрещает своим подчинённым насиловать её и освобождает девушку. На диване приходит в себя тяжело больной гауптман Мюск. Он угрожает всем находящимся в помещении пистолетом и приказывает вынести его на улицу.

Однако солдаты не реагируют на него, и он, размахивая пистолетом обвиняет их в дезертирстве и грозится расстрелять, если его приказ не будет выполнен.

Отто равнодушно говорит Мюску, что он и все остальные в этом помещении «уже покойники», после чего рассказывает всем свой сон, в финале которого говорит, что «никто не в силах убить его», и после истерического смеха, со словами «Хайль Гитлер!» совершает самоубийство из того же пистолета, из которого ранее застрелил Халлера.

Выйдя на улицу и вынеся вместе с собой Мюска, унтер-офицер Роледер видит группу немецких солдат, среди которых генерал. Генерал предлагает Роледеру идти с ними, но тот отказывается, после чего он пытается разбудить Мюска, но тот не реагирует. Роледер ещё раз говорит возможно уже мёртвому Мюску, что «нужно идти», после чего его накрывает густая пелена; дальнейшая судьба Роледера неизвестна.

Тем временем фон Вицланд в доме говорит, что «не хочет умирать», и Ирина соглашается показать ему и Райзеру дорогу, по которой они могут уйти через степь. При переходе по заснеженной степи её случайно убивают советские солдаты. Впоследствии фон Вицланд со словами, «холод хорош тем, что ты не сгоришь» замерзает посреди ледяной пустыни, и Фриц Райзер, оставшийся рядом с ним, тоже.

В эпилоге фильма говорится, что в Битве за Сталинград погибло больше миллиона человек: русских, немцев, итальянцев, венгров, румын и австрийцев. Из 260 тысяч солдат 6-й армии в плен попала 91 тысяча. Из них домой вернулись всего 6 тысяч.

В ролях 
 Томас Кречман — лейтенант Ханс фон Вицланд
 Доминик Хорвиц — обер-ефрейтор Фриц Райзер ("Толстый")
 Йохен Никель — унтер-офицер Манфред Роледер ("Ролло")
 Себастьян Рудольф — рядовой ГеГе Мюллер
 Дана Ваврова — Ирина
 Мартин Бенрат — Генерал Хентц
 Сильвестер Грот — Отто
 Карель Херманек — гауптман Герман Мюск
 Хайнц Эмигольц — Эдгар Эмигольц
 Фердинанд Шустер — Дабл Эдгар
 Дитер Окрас — гауптман Халлер

Критика и награды 
В 1993 году фильм получил награду Bavarian Film Awards за лучшую кинематографию, лучший монтаж и лучшую постановку.

Интересные факты 
 Только в двух фильмах (кроме этого, ещё в фильме «Штайнер: Железный крест») показано, как немцы подбивали советские танки с помощью прикрепляемого кумулятивного заряда HHL-3 ().
 Томас Кречман впоследствии исполнил роль капитана Петера Кана в одноимённом фильме Фёдора Бондарчука «Сталинград», выпущенном в 2013 году.

Ошибки, неточности 
Отто убивает гауптмана Халлера из пистолета Walther P38, а впоследствии совершает самоубийство уже при помощи пистолета Luger P08
В атаке советских танков на немецкие позиции показаны танки Т-34-85, которые в действительности появились на фронте лишь в 1944 году (возможно это связано с тем, что после принятия Т-34-85 на вооружение Красной Армии, на серийный танк Т-34 стали устанавливать 85-мм пушку полностью отказавшись от 76-мм пушки, и по причине того что рабочих Т-34-76 на сегодняшний день сохранилось очень мало, в отличие от Т-34-85, которые состоят на вооружении некоторых стран и по сей день).
 В фильме звучит мелодия песни «Тёмная ночь», написанная в 1943 году (хотя действие фильма происходит в 1942 году).
 Городок Порто-Черво, упомянутый в начале фильма, был построен только в 1960-е годы.

Примечания

Ссылки 
 «Сталинград» на IMDB

Фильмы Йозефа Фильсмайера
Фильмы о Второй мировой войне
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы Чехии
Исторические фильмы о 1940-х годах
Антивоенные фильмы
Военные драмы
Фильмы о штрафных воинских подразделениях
Сталинградская битва в культуре
Фильмы о Сталинградской битве
Фильмы Чехии 1993 года
Фильмы Германии 1993 года
Фильмы Bavaria Film
Фильмы о дезертирах